2009 kan henvise til:

 2009 - årstal
 2009 (Glee) - episode af den amerikanske tv-serie Glee